Éric Pitau
Nicolas Pitau
Romain Pitau